World Wrestling Federation sau WWF este predecesoarea companiei WWE.

Wrestlerii notabili
Hulk Hogan
André the Giant
Bret Hart, The HitMan
Triple H, HHH, Hunter sau The King of Kings
Shawn Michaels, HBK, The HeartBreak Kid sau Sexy Boy
Undertaker, Dead Man
Kane mascat, Masked Kane
Ric Flair, The Nature Boy,16 Mondial Champion
Jeff Hardy
Big Show
Matt Hardy

Echipe notabile
Brothers of Destruction
Hardy Boyz
D-Generation X

Organigramă
Vince McMahon, patron
Shane McMahon, vice-președinte
Stephanie McMahon, președinte

Showuri generale
RAW is WAR
SmackDown!
RAW

Vezi și 
 World Championship Wrestling (WCW)

Wrestling
Companii din Statele Unite ale Americii